Коссов — русская фамилия; имеет женскую форму Коссова.

Известные носители 
 Сильвестр Коссов (кон. XVI/нач. XVII века—1657) — православный епископ, теолог, педагог, духовный писатель Речи Посполитой.
 Коссов, Виктор Александрович (1840—1917) — русский архитектор.
 Коссов, Владимир Викторович (род. 1935) — советский и российский экономист.
 Коссов, Георгий Алексеевич (1855—апрель 1928) — русский православный священник, протоиерей, при жизни почитался как старец.

 Коссова, Нина Алексеевна (род. 1935) — советская легкоатлетка.

См. также 
 Косов (значения)
 Коссофф, Пол Фрэнсис
 Коссоф, Леон